Серге́й Бори́сович Попо́в (8 декабря 1971, Москва) — российский учёный-астрофизик и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, Профессор РАН.

Биография 
Родился 8 декабря 1971 года в Москве. Окончил физический факультет МГУ (1995) и аспирантуру (1998). Кандидатская диссертация (физико-математические науки) на тему: «Популяционный синтез двойных систем после вспышки звездообразования и эволюция одиночных нейтронных звёзд» (1998). Докторская диссертация (физико-математические науки) на тему: «Магнито-вращательная эволюция и популяционный синтез одиночных нейтронных звезд» (2011). Во время учебы в МГУ работал учителем физики старших классов в московской школе № 548.

Ведущий сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ. Опубликовал более ста научных работ (в том числе в журналах «Успехи физических наук», «Astronomy and Astrophysics»), занимается нейтронными звёздами и чёрными дырами.

Много времени уделяет популяризации науки. Пишет научно-популярные статьи (в Газету.Ru, журнал «Звездочёт», на сайтах «Русский переплёт», «Астронет», Scientific.ru). Выступает с публичными лекциями в рамках научно-популярных фестивалей, проектов журнала «Популярная механика», сайта Полит.ру, просветительского центра «Архэ», в лектории «Прямая речь» и др. Приглашался в эфир радиостанции «Маяк» в программу «Профилактика». Является одним из организаторов и постоянным докладчиком на ежегодном Всероссийском фестивале любителей астрономии «АстроФест».

Автор научно-популярных книг «Звёзды: жизнь после смерти» (в соавторстве с М. Прохоровым; М.: Век-2, 2007), «Суперобъекты: звезды размером с город» (М.: Альпина Нон-фикшн, 2016), «Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и времени: от Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной» (М.: Альпина Нон-фикшн, 2018).

Состоит в Международном астрономическом союзе. Входил в редакционный совет газеты учёных и научных журналистов «Троицкий вариант».

Общественная позиция 
В феврале 2022 подписал открытое письмо российских учёных с осуждением вторжения России на Украину.

Признание 
Лауреат фонда «Династия» (2015). Лауреат государственной премии «За верность науке» как лучший популяризатор 2015 года.

В 2016 году его книга «Суперобъекты: Звезды размером с город» попала в лонг-лист премии «Просветитель».

В 2017 году за книгу «Суперобъекты: Звезды размером с город» получил Беляевскую премию.

Книга «Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и времени: от Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной» получила высокие оценки экспертов программы «Всенаука» и в феврале 2021 года стала доступна для бесплатного чтения.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный личный канал на YouTube 
 
 блог на Сноб.ру 
 Страница  на сайте Международного астрономического союза
 Публикации  в журнале «Успехи физических наук»
 Препринты  на сайте arxiv.org
 Страница  на сайте ПостНаука
 Страница  на сайте Элементы.ру
 Страница на сайте фонда «Династия»
 Страница  на сайте «Астронет»
 Страница  на сайте «Русский переплёт»
 Наука: дороже жемчуга и злата  (публичная лекция в рамках проекта "Публичные лекции «Полит.ру»)
 TOP-10 статей в астрономии  (публичная лекция в рамках проекта "Публичные лекции «Полит.ру»)
 
 Видеозаписи лекций С. Б. Попова на YouTube 

Астрофизики России
Выпускники физического факультета МГУ
Популяризаторы физики
Популяризаторы астрономии
Сотрудники Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга
Профессора РАН
Популяризаторы науки